Termenul „Cer” se poate referi la:

 Cer (arbore)  (Quercus cerris L.) arbore înrudit cu stejarul - vezi: Nume alternative românești de plante

 Cerul planetar este spațiul din jurul pământului, atmosferă aici se mai poate aminti universul, cerul cu stele sau cerul înstelat.

 Cupola cerului este o cupolă-referență limitat de orizont care ajută la determinarea coordonatelor în sistemul inerțial.

 Cer (rai) este formulat în religii diferite ca împărăția cerului a sufletelor morților, împărăția lui Dumnezeu.

 Cerul gurii, bolta palatină partea anatomică anterioară a aparatului digestiv.

Vezi și 

 Sursa=http://de.wikipedia.org/wiki/Himmel

Legături externe